Elvire De Bruyn, auch Willem "Willy" Maurits Debruyne, (* 4. August 1914 in Erembodegem; † 13. August 1989 in Antwerpen) war eine belgische  Radrennfahrerin.

Leben und Werdegang 
Zwischen 1934 und 1937 wurde Elvire De Bruyn viermal Weltmeisterin im Straßenrennen. Diese Weltmeisterschaften waren inoffiziell, da sie nicht vom Weltradsportverband Union Cycliste Internationale organisiert wurden, sondern aufgrund privater Initiative.

So wurden die Weltmeisterschaften 1934 in Antwerpen von dem belgischen Sportpromoter Jos De Stobbeleire ausgeschrieben, obwohl dort eigentlich Radrennen von Frauen verboten waren. Der Plan von De Stobbeleire erregte viel öffentliche Aufmerksamkeit, und Tausende von Zuschauern säumten die Rennstrecke. Laut Berichten des niederländischen Sportfunktionärs Gerard Bosch van Drakestein, der dem Rennen beiwohnte, wurden von den angekündigten 50.000 Francs Gewinngeld indes nur 7500 ausgekehrt, und eine internationale Teilnahme vorgetäuscht, indem niederländische Fahrerinnen als deutsche oder luxemburgische Meisterin angekündigt wurden.

De Bruyn gewann das Rennen mit einer Zeit von zwei Stunden, 41 Minuten und 56 Sekunden für 90 Kilometer, was einem Durchschnitt von 33 Kilometern pro Stunde entsprach. Ihre niederländische Konkurrentin Mien van Bree attestierte ihr einen „männlichen Fahrstil“.

1937 erklärte De Bruyn, dass sie ein Mann sei und nannte sich in „Willem Maurits Debruyne“ um. Ab April 1937 wurde in der Zeitung De Dag die Serie „Hoe ik van vrouw man werd“ (dt.: „Wie ich von der Frau zum Mann wurde“) über ihn veröffentlicht. Willy Debruyne fuhr weiterhin Radrennen, aber ohne Erfolg. Er heiratete und eröffnete das Café Dedenderleeuw in Brüssel in der Nähe des Gare du Nord.

Weblinks

Einzelnachweise 

Radsportler (Belgien)
Weltmeister (Radsport)
Belgier
Geboren 1914
Gestorben 1989
Transgeschlechtliche Person
Frau